Krzysztof Borowiec (ur. 1955) – polski karateka
 Krzysztof Borowiec (1951-2014) – polski reżyser, współzałożyciel Teatru Grupa Chwilowa